Стахановка — участница движения стахановцев.

Населённые пункты

Казахстан 
 Стахановка — прежнее название села Достык Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Стахановка — село в Первомайском районе Крыма.
 Стахановка — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Стахановка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Стахановка — деревня в Рассказовском районе Тамбовской области.